Жоржињо може да се односи на:
 Жоржињо (фудбалер, рођен 1964)
 Жоржињо (фудбалер, рођен 1991)